Cile
Nogales – comune della provincia di Quillota
Messico
Nogales – città dello stato di Sonora
Nogales – città dello stato di Veracruz
Spagna
Nogales – comune dell'Estremadura
Stati Uniti d'America
Nogales – capoluogo della Contea di Santa Cruz, Arizona